Mulinum echinus är en flockblommig växtart som beskrevs av Dc. Mulinum echinus ingår i släktet Mulinum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
echinus